(«Отец ангелов») — в гностической философии мандеев третий эон («третья жизнь»; «Хаие Телитаие», "חײא תליתיא).
 Абату́р (Оботур; устар. диалектн.) — упрямец, не́слух, о́колотень, у́рос.
 Абатур — мурза, переселившийся из Большой Орды в Рязань (1408 год) и принявший христианство с именем Мефодия.

См. также 
 Аботур («побарывающий»; «богатырь»; древнерусское мужское имя)

Примечания